Florens kan syfta på:

 Florens (provins) – en provins i Italien, italienska Firenze
 Florens – en stad och kommun i Italien
 Florens-Peretolas flygplats – en internationell flygplats belägen utanför staden Florens
 Hertigdömet Florens – ett italienskt hertigdöme runt omkring staden Florens 1532–1569
 Republiken Florens – en stat runt staden Florens 1115–1532
 Universitetet i Florens – ett universitet i Italien
 Florenssynoden – en 1787 av storhertig Leopold I av Toscana sammankallad synod

Personer
 Florens von Bockum-Dolffs (1802–1899), en tysk politiker